Monument är en kulle i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Monument är  meter över havet.

Terrängen runt Monument är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Monument. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Mendel Polar Station,  kilometer söder om Monument.

Kommentarer

Källor 

Artiklar med robotjusterad position
Kullar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 500 meter över havet eller högre